Шахта «Тернівська»  — назва двох шахт у Дніпропетровській області:

 Шахта «Тернівська» (Донбас) — вугільна шахта у місті Тернівка;
 Шахта «Тернівська» (Кривбас) (до 2016 шахта імені Леніна) — залізорудна шахта у місті Кривий Ріг.